Die Abkürzung KWR steht für:
 das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover
 den Kieler Waffenring, eine Arbeitsgemeinschaft schlagender Verbindungen
 die Kraftübertragungswerke Rheinfelden AG, die heute zur Energiedienst Holding AG gehört
 verschiedene Kommunale Wählergemeinschaften, siehe Wählergruppe
 Kurzwegeregistriergerät (eine Art Blackbox in Stadtbahnen)

KWR